Deike ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Deike (1915–1941), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Deike (1931–2010), deutscher Politiker (SPD)
 Fritz Deike (1913–1973), deutscher Fußballspieler
 Horst Deike (1899–1981), deutscher Verleger und Journalist
 Ludwig Deike (1869–1945), deutscher Politiker (SPD)
 Ludwig Deike (Historiker) (1926–1982), deutscher Historiker
 Rainer Deike (* 1946), deutscher Sportreporter

Deike ist ein weiblicher Vorname friesischen/niederdeutschen Ursprungs
 Deike Potzel (* 1968), deutsche Diplomatin und seit 2017 Botschafterin in Irland

Siehe auch:
 Deicke